Kishi (Bibbia) – figura biblica
Kishi (folklore) – demone angolese

Persone 

Aino Kishi – attrice giapponese
Asako Kishi – critico culinario giapponese
Keiko Kishi – attrice giapponese
Kichimatsu Kishi – imprenditore giapponese
Matsuo Kishi – critico cinematografico e sceneggiatore giapponese
Nobusuke Kishi – politico giapponese
Takayuki Kishi – giocatore di baseball giapponese
Yoshito Kishi – chimico giapponese naturalizzato statunitense

Geografia 

Kishi (provincia di Kerman) – villaggio nella provincia di Kerman
Kishi (provincia di Hormozgan) – villaggio nella provincia di Hormozgan
Kishi (Nigeria) – città nigeriana